West Union (Iowa)
West Union (Ohio)
West Union (Carolina do Sul)
West Union (Virgínia Ocidental)
West Union (Minnesota)

Desambiguações de topônimos